Михнёво — рабочий посёлок в городском округе Ступино Московской области России.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 57 км к югу от Москвы. Железнодорожная станция Михнево на пересечении Павелецкого направления и Большого кольца Московской железной дороги.

История 

Название населённого пункта впервые упоминается в 1572 году будучи связано с родом дворян Михневых, основателем которого был Ёлка Михнев, проживавший в деревне Астафьево  от Михнева. В дальнейшем Михневыми были скуплены земли соседних деревень — Екиматово, Мясное, Сидорово, Астафьево и др.

В 1896 году построилась Донбасская железная дорога и Михнево стало маленькой железнодорожной станцией. Местные жители в основном работали на железной дороге, другие обслуживали питейные заведения.

Статус рабочего посёлка — с 1957 года.

В 2001 году в состав рабочего посёлка Михнево были включены деревни Екиматово и Михнево, а также посёлок Мехколонны-20; в 2004 году — деревня Астафьево.

Население

Инфраструктура 
В посёлке работают заводы: вентиляционных заготовок, кирпичный, электроизделий и ремонтно-механический, лесхоз. Действуют предприятия железнодорожного транспорта. В 1957 году в поселке Михнево было открыто московское отделение Всесоюзного института растениеводства (МОВИР). Работают две общеобразовательные школы, районная больница; есть пансионат, санаторий-профилакторий.

Действуют библиотека, школа искусств, музыкальная школа.

Достопримечательности 

В посёлке сохранилась кирпичная однокупольная Церковь Преображения Господня с трапезной и колокольней (построена в 1874 году).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Ступино
Посёлки городского типа Московской области